Ливенка — многозначный термин:

Топоним 
 Ливенка — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Ливенка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Ливенка — деревня в Семилукском районе Воронежской области.
 Ливенка — деревня в Островском районе Костромской области.
 Ливенка — деревня в Горьковском районе Омской области, упразднена в 1988 году.

 Ливенка — река в Орловской области, приток Быстрой Сосны.
 Лесная Ливенка — река в Орловской области, приток Ливенки.

Другое 
 Ливенка — вид русской гармони.

См. также 
 Ливен
 Ливны
 Левенцовка